Dimetoksikumarin se može odnositi na:

 Citropten (5,7-dimetoksikumarin)
 Skoparon (6,7-dimetoksikumarin)